

Добровільне — колишнє село Гуляйпільського району Запорізької області

Добровільне — деревня, Башкортостан, Аургазинський район
 Добровільне — деревня, Курганська область, Куртамишський район
 Добровільне — село, Ставропольський край, Будьонівський район
 Добровільне — село, Ставропольський край, Іпатовський район
 Добровільне — село, Ставропольський край, Курский район

Добровільне — село, Акмолинська область, Буландинський район